Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Chandler:

 USS Chandler (DD-206), ein Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1919 bis 1945
 USS Chandler (DDG-996), ein Zerstörer der Kidd-Klasse, in Dienst von 1982 bis 1999

Chandler